The Women's Tournament of Champions 2016 est l'édition féminine du Tournament of Champions 2016, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 9 au . Nour El Sherbini gagne son premier Tournament of Champions, en battant Amanda Sobhy en finale.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de , dotation identique à l'édition masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions
 Tournament of Champions masculin 2016
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2016
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2016
PSA World Series 2016